Kenneth Anderson peut désigner :

 Kenneth Anderson (boxe), boxeur écossais ;
 Kenneth Anderson (juriste), professeur de droit au Washington College of Law, American University, Washington, D.C. ;
 Kenneth Lewis Anderson (1805-1845), avocat et dernier vice-président de la République du Texas ;
 Kenneth Anderson (1891-1959), politique et militaire britannique, un temps gouverneur de Gibraltar ;
 Kenneth B. Anderson (1909-1993), animateur, scénariste et directeur artistique des studios Disney ;
 Kenneth Anderson (écrivain) (1910-1974), auteur et chasseur indien ;
 Kenneth Anderson (1970-), joueur américain de basket-ball ;
 Kenneth Anderson (1976-), catcheur américain.

Voir aussi 
 Kennet Andersson (1967-), joueur de football suédois